Флаг муниципального образования город Но́вый Уренго́й Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации является официальным символом муниципального образования. Флаг города Новый Уренгой соответствует правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг утверждён 24 мая 1999 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 498.

Описание 
В целях описания флага муниципального образования город Новый Уренгой и определения порядка официального его использования, решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 27 ноября 2008 года № 336, положение о флаге, утверждённое решением Городского Собрания от 14 декабря 1999 № 91, было признано утратившим силу и было утверждено новое положение о флаге города.

Флаг города Новый Уренгой представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, синего цвета, с двусторонним изображением в центральной части основного элемента герба муниципального образования город Новый Уренгой — серебристой полярной совы. Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге муниципального образования город Новый Уренгой соответствует 2/5 части длины полотнища.

С левой стороны флаг имеет полосу для крепления древка.

Обоснование символики 
Флаг города отражает его экономические и географические особенности.

Голубое (лазурное) поле флага символизирует ясное небо, чистоту здешних озёр и рек. Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Полярная сова — символ животного мира Приполярья, отражает расположение города недалеко от Полярного круга.

Золотые языки пламени, вырывающиеся из трубок, — символ Уренгойского газоконденсатного месторождения, давшего начало жизни городскому посёлку в 1973 году (город с 1980 года).

Серебро — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Золото — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги городов России
Флаг